André Gertler – violinista e insegnante ungherese
 Dan Gertler – imprenditore israeliano
 Viktor Gertler – regista ungherese

Pagine correlate 
Mark Gertler